

Télévision 

 Fade to Black est un téléfilm américain réalisé par John McPherson en 1993.

Cinéma 

 Fade to Black est le titre original du film américain Fondu au noir, réalisé par Vernon Zimmerman en 1980 ;
 Fade to Black est un film américain réalisé par Mel House en 2001 ;
 Fade to Black est un court-métrage canadien réalisé par Lincoln Thorne en 2002 ;
 Fade to Black est un documentaire américain réalisé par Patrick Paulson et Michael John Warren en 2004 ;
 Fade to Black est un film britannique réalisé par Oliver Parker en 2006 ;
 Bleach: Fade to Black est le  de l'univers du manga Bleach.

Jeu vidéo 

 Fade to Black est un jeu vidéo édité par Electronic Arts en 1995.

Musique 

 Fade to Black est le nom d'une chanson du groupe de thrash metal Metallica ;
 Fade to Black est le nom d'une chanson de Mark Knopfler ;
 Fade to Black est le nom d'une chanson de Dire Straits.
 Fade to Black est le nom d'une chanson de Nadir Rüstəmli.